The Why Of Fry (El porqué de Fry en España e Hispanoamérica) es el episodio 64º (décimo de la quinta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Mientras el repartidor Philip J. Fry se está preparando para la misión, llegan con la nave Leela y Bender con la misión cumplida y unas medallas por el trabajo bien hecho. Se fueron sin esperarle porque estaba buscando palabrotas en el diccionario y no quisieron molestarlo. Fry se apena porque piensa que podrían haberlo necesitado (aunque Bender insiste en que no) e intenta compensar a Leela invitándola a una cita. Leela le contesta que ya ha quedado para cenar con Chase, el secretario del alcalde. Además, le encarga que lleve a pasear a Mordelon puesto que a lo mejor no vuelve a dormir a su apartamento. Entonces Fry se deprime porque cae en la cuenta de que es alguien sin importancia.

Cuando están dando un paseo, Mordelon le golpea y le mete en su nave espacial de camino a Eternium, su planeta natal. Allí los líderes de Eternium le explican que debe salvar al mundo de los cerebros, que han creado la Infoesfera, una especie de Estrella de la Muerte donde están recopilando toda la información que existe en el Universo. Una vez conseguida, destruirán el universo. 

Los del planeta Eternium entregan a Fry un scooter de juguete y una bomba de interfaz cuántico. Como es inmune a ellos al carecer de ondas cerebrales Delta debido a los hechos en el capítulo Bien está lo que está Roswell, debe entrar en la nave de los cerebros, colocar la bomba (que enviará a los cerebros a un Universo paralelo) y huir en 60 segundos. Pero Fry se entretiene haciendo preguntas tontas al cerebro líder y es descubierto. El scooter se rompe, pero acciona la bomba. Para salvarse, los cerebros le hacen preguntar por el 31 de diciembre de 1999, el día que le congelaron. Así descubre que cayó en la cámara criogénica empujado por Mordelon y que ha sido utilizado. Fry no puede huir y llega a otra dimensión. Una vez allí, los cerebros le dicen que puede viajar al día que le congelaron y evitarlo. Regresa a 1999 y encuentra a Mordelon intentando congelarle. 

Consigue evitarlo, pero después de hablar con él se da cuenta de que merece la pena viajar al futuro para conocer y salvar a Leela. Así que Fry se empuja dentro de la cámara criogénica y así queda congelado hasta el año 3000. Antes de volver a su tiempo, le pide a Mordelon un scooter mejor, y él se compromete a solucionarlo... dentro de mil años.

Con el nuevo scooter, Fry consigue destruir la Infoesfera y salvar el universo. De vuelta a la tierra, Mordelon le borra la memoria a Fry, que no recuerda nada desde el paseo con Mordelon.

Al entrar en Planet Express, se encuentra con Leela, que cortó con Chase al darse cuenta de que abusaba de su influencia como secretario del alcalde. Le regala una flor y entonces Leela le dice que no le importa que no sea el más importante del universo y que se alegra muchísimo de verle en ese momento. Ante la respuesta de Fry, "eso me hace el más importante del universo", Leela le besa.

Episodios de Futurama